Herzgewächse ist

 ein alter medizinischer Begriff für Herzpolypen,
 der deutschsprachige Titel des Gedichtes Feuillage du cœur aus Maurice Maeterlincks Serres chaudes (1889),
 der Titel von Arnold Schönbergs op. 20 für hohen Sopran, Celesta, Harmonium und Harfe (1911), der Vertonung von Maeterlincks gleichnamigem Gedicht,
 die erste Titel-Hälfte von Hans Wollschlägers experimentellen Roman Herzgewächse oder Der Fall Adams, der auf Maeterlincks Gedicht und Arnold Schönbergs gleichnamige Vertonung des Maeterlinck-Gedichtes anspielt.